Берму́дес () — испанская фамилия. Известные носители:

 Бермудес, Виолета (род. 1961) — перуанская писатель, юрист, дипломат, премьер-министр Перу с 2020 года по настоящее время. 
 Бермудес, Густаво (род. 1964) — аргентинский актёр.
 Бермудес, Деннис (род. 1986) — американский боец ММА.
 Бермудес, Жозе Франсиско (1897—1963) — бразильский футболист и тренер.
 Бермудес, Кристиан (род. 1987) — мексиканский футболист.
 Бермудес, Педро Пабло (1793—1852) — перуанский военный и политический деятель, генерал.
 Бермудес, Хесус (1902—1945) — боливийский футболист, вратарь.
 Бермудес, Хорхе (род. 1971) — колумбийский футболист.
 Бермудес, Хосе Франсиско (1782—1831) — южноамериканский военачальник, герой войны за независимость Венесуэлы.
 Бермудес, Хуан (ок. 1495—1570) — испанский путешественник.
 Бермудес, Энрике (1932—1991) — лидер «контрас».

Составные фамилии 
 
 Сеа Бермудес, Франсиско (1779—1850) — испанский государственный деятель.
 Сеан Бермудес, Хуан Агустин (1749–1829) – испанский искусствовед.
 Бермудес-Сильва, Хесус (1884—1969)  — колумбийский композитор, музыкальный педагог.
Другое
  — муниципалитет в Венесуэле.